

Patronyme 
 Virgilio Mattoni (1842-1923), peintre espagnol

Autre 
 Mattoni, eau minérale gazeuse tchèque
 Mattoni NBL, autre nom du Championnat de Tchéquie de basket-ball